Un jour d'été est le titre de plusieurs œuvres :

Cinéma 
 Un jour d'été est un film français réalisé par Georges Lacombe, sorti en 1933 ;

Télévision 
  Un jour d'été est un téléfilm  réalisé par Franck Guérin, diffusé en 2006 ;

Musique 
 Un jour d'été est le premier album de la chanteuse Amel Bent.